

Cinema 
Il declino (Downhill) – film del 1927 diretto da Alfred Hitchcock 
Downhill – film del 2014 diretto da James Rouse
Downhill – film del 2016 diretto da Patricio Valladares
Downhill – film del 2020 diretto da Nat Faxon e Jim Rash

Geografia 
Downhill – località dell'Irlanda del Nord, dove si trova la Tenuta di Downhill

Sport 
Discesa libera – specialità dello sci alpino
Downhill – specialità del mountain biking
 Downhill – specialità del pattinaggio
 Downhill – specialità dello skateboard
Ice cross downhill – sport invernale